Verheijen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Verheijen (* 1975), niederländischer Eisschnellläufer
 Jilis A. J. Verheijen (1908–1997), niederländischer Ethnologe